Feilcke ist der Familienname folgender Personen:

 Burkhard Feilcke (* 1969), deutscher Jurist und seit 2015 Richter am Bundesgerichtshof
 Jochen Feilcke (* 1942), deutscher Politiker (CDU)
 Johanna-Gerlinde Feilcke (1934–2015) deutsche Politikerin (CDU)